Kepanjen Kidul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kepanjen Kidul, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kepanjen Kidul, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar